Hutou kan syfta på följande platser:

Kina 

 Hutou (socken i Kina, Shandong), 
 Hutou (socken i Kina, Sichuan), 

Robotskapade Kinaförgreningar